Klamath kan have flere betydninger:

 Klamath – ældre Pentium II processor.
 Klamath (amerikaner) – indfødt amerikansk stamme.
 Klamath-bjergene – bjergkæde i Californien og Oregon, USA.